Viogor est un toponyme qui peut désigner :
Viogor, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
le Viogor, un sommet des monts Zlatibor en Serbie.